Валанте́н де Було́нь ( [Валантэн], , , Coulommiers — , , прозванный Лё Валантэн (Ле-Валантэн, Ле-Валантен), имя от рождения Жан Валантэн или Валантен (Jean Valentin)) — французский художник эпохи барокко, представитель караваджизма.

Биография и творчество 
Француз по рождению, он в ранней молодости прибыл в Италию, уже хорошо владея кистью. В это время братья Карраччи противодействовали влиянию недавно умершего Караваджо на живопись. Никола Пуссен, французский художник, живший тогда в Италии, стоял на стороне братьев Карраччи; но Валантен, сделавшийся другом Пуссена, чувствовал сильное влечение к живописи Караваджо, пренебрегшего преданиями, перешедшими от Рафаэля, Тициана и других славных предков. Подобно Караваджо, Валантен не был способен ни на какую идеализацию, признавал только живопись с натуры и брал себе в модели людей грубого разряда.

Итальянцы считают Валантена лучшим последователем Караваджо и причисляют его к своим художникам Римской школы. Пуссен не оказал большого влияния на Валантена, но тем не менее рекомендовал его тогдашнему покровителю искусств в Риме, кардиналу Барберини.

Некоторое время Валантен писал картины религиозного содержания, оставаясь и в них верным принципам Караваджо и своей натуре: его священные фигуры нисколько не идеализированы. В картине
 «Мучение св. Прокесса и Мартиниана»
он хотел представить главным образом ужасы тех пыток, которым подвергнуты были эти мученики; в этом отношении он походил на испанского живописца Риберу. Впрочем, Валантен довольно скоро расстался с сюжетами религиозного содержания, и стал писать фигуры воинов, нищих, людей, пристрастных к вину, картежной игре, падших женщин и т. п. Тема, которую он исполнял несколько раз, это — концерты. Одежда играющих иногда обличает их богатство и, может быть, знатность, а выражения лиц, по замечанию некоторых критиков, принадлежат грабителям и плутам.

Валантен принадлежит к числу представителей натуралистической школы, которая в то время, однако, еще не умела вполне преследовать свои цели. Во всяком случае, французы причисляют Валантена к сонму своих известных художников того периода и ценят его произведения. В Лувре хранятся 11 его картин:
 «Концерт»,
 «Женщина, гадающая на руке солдату»,
 «Две женщины и два солдата»,
 «Суд Соломона»,
 «Воздадите Кесарево Кесарю» и др.
В других городах Франции хранится также немалое число картин Валантена, равно как в Риме, Флоренции, Дрездене и т. д. В Петербурге, в Эрмитаже, имеются две картины Валантена из Священной истории:
 «Отречение Петра» и
 «Христос, изгоняющий торжников из храма».
Со многих его картин сделаны в разное время гравюры.

В Версальском дворце, в спальне короля можно увидеть серию картин, изображающих четырёх евангелистов, купленную Людовиком XIV в 1670 г.

Картины 
В хронологическом порядке

См. также 

 Общество «Перелётные птицы»
 Караваджо | Караваджизм
 Барокко в живописи

Примечания

Библиография 
 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 8. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 138 (Валентинъ, Моисей).
 
 Каталог выставки в парижском Большом Дворце 1974 г., Valentin et les caravagesques français.
 Marina Mojana, Valentin de Boulogne, Milan, 1989.

Художники Франции
Художники барокко
Караваджисты